Editor pode se referir a:

 Editor, indivíduo responsável por uma editora ou que trabalha nela
 Editor, sinônimo de montador em cinema e audiovisual
 Editor de arte ou diretor de arte, indivíduo que gerencia o design e a concepção artística de um produto audiovisual
 Editor-chefe, responsável pelo conteúdo de um jornal, de uma revista ou de um outro meio de comunicação;
 Editor gráfico responsável por editor de imagens e materiais gráficos, programa de computador que facilita a alteração e criação de imagens digitais
 Editor hexadecimal, programa de computador que permite um usuário a manipular arquivos usando códigos hexadecimais, decimais, ou octais
 Editor HTML ou editor Web, software para a criação de páginas da internet utilizando a linguagem de marcação HTML
 Editor de mapas, software aplicativo usado para desenvolver mapas, níveis ou campanhas para um jogo eletrônico
 Editor de partitura, programa de computador usado para criar partituras
 Editor de som, software que tem a função de manipular ondas sonoras e ficheiros de áudio
 Editor de texto, aplicativo de edição de arquivos/ficheiros de texto

Desambiguação